W Grupie A eliminacji do Euro 2020 brały udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki

Strzelcy

12 goli 
  Harry Kane

8 goli 
  Raheem Sterling

4 gole 
  Ross Barkley
  Patrik Schick
  Vedat Muriqi

3 gole 
  Marcus Rashford

2 gole

1 gol

Bibliografia 
 Oficjalna strona UEFA

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020